CMOS se može odnositi na:
 Tehnologija komplementarnog metal-oksid-poluprovodnika
 CMOS matrica